

Persone
 Carlo Giuseppe Beraudo di Pralormo (1774-1855) – diplomatico e politico italiano
 Emanuele Beraudo di Pralormo (1887-1960) – generale e cavaliere italiano

Altro
 Castello Beraudo di Pralormo – edificio storico di Pralormo, nella città metropolitana di Torino